Coppa delle Coppe – competizione internazionale di baseball
 Coppa delle Coppe – competizione internazionale di softball
 Coppa delle Coppe UEFA – competizione internazionale di calcio, abolita nel 1999
 Coppa delle Coppe CONCACAF – competizione internazionale di calcio, abolita nel 1998
 Coppa delle Coppe dell'AFC – competizione internazionale di calcio, abolita nel 2002
 Coppa delle Coppe d'Africa – competizione internazionale di calcio, abolita nel 2004
 Coppa delle Coppe – competizione internazionale di pallacanestro maschile (1966-1991), poi sostituita dalla Coppa d'Europa;
 Coppa delle Coppe – competizione internazionale di pallacanestro femminile (1971-1974), poi sostituita dalla Coppa Ronchetti
 Coppa delle Coppe – competizione internazionale di pallamano 
 Coppa delle Coppe – competizione internazionale di pallanuoto
 Coppa delle Coppe – competizione internazionale di pallavolo maschile, dal 2000 denominata "Top Teams Cup" e dal 2007 "Coppa CEV"
 Coppa delle Coppe – competizione internazionale di pallavolo femminile, dal 2000 denominata "Top Teams Cup" e dal 2007 "Coppa CEV"
 Coppa delle Coppe – competizione internazionale di hockey su pista
 Coppa delle Coppe – competizione internazionale di calcio a 5